

Bible 
 Livre de la Genèse, premier livre de la Torah et de la Bible.
 Genèse, poème biblique rédigé en vieux saxon.
 Genèse A, poème en vieil anglais figurant dans le manuscrit Junius.
 Genèse B, poème en vieil anglais figurant dans le manuscrit Junius. 
 Genèse de Cotton, manuscrit enluminé du V ou du  du Livre de la Genèse en grec. 
 Genèse de Vienne, manuscrit enluminé probablement produit en Syrie dans la première moitié du . 
 La Genèse (bande dessinée, 2009), adaptation en bande dessinée de la Genèse réalisée par l'auteur américain Robert Crumb.
 Généalogie dans la Genèse
 Résumé de la Genèse

Architecture 
Liste des monuments historiques de Rhode-Saint-Genèse

Cinéma 
 La Genèse (film, 1974), long métrage d'animation français de Pierre Alibert.
 Genèse d'un repas (1978), film documentaire français de Luc Moullet.
La Genèse (film, 1999), film de Cheikh Omar Sissoko.
 Genèse, film de Philippe Lesage (2018).

Histoire 
 Genèse de la chevalerie médiévale
 Genèse de la guerre de Sécession

Islam 
 Genèse de l'islam

Littérature 
 Genèse (1996), roman de science-fiction de Peter F. Hamilton ;
 Genèse, (2016), roman de Maxime Chattam ;
 La Genèse (1998), premier tome de la série de bande dessinée Universal War One.

Musique 
 Genèse (album) (2000), deuxième album du rappeur français Passi.

Science politique 
 Genèse de la science politique

Sculpture 
 Histoire de la Genèse (Wiligelmo), cycle de quatre bas-reliefs de Wiligelmo sur la façade de la cathédrale de Modène en Émilie-Romagne.

Sport  
 Genèse du football féminin

Télévision 
 La Genèse des Daleks (1975), soixante-dix-huitième épisode de la première série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who.

Toponyme 
 Rhode-Saint-Genèse, commune à facilités de Belgique située en Région flamande dans la province du Brabant flamand.

Transports 
 Gare de Rhode-Saint-Genèse, gare ferroviaire belge de la ligne 124 de Bruxelles-Midi à Charleroi-Sud.

Voir aussi